Xinzo de Limia kan syfta på:

Spanien 

 Xinzo de Limia (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Xinzo de Limia (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense,